Tuxi ist:

 Chriss Tuxi, ein österreichischer Discjockey und Schlagersänger;
 Tuxi (Fenggang) (土溪镇), eine Großgemeinde im Kreis Fenggang der Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou.